Примера Дивисьон Чили 1949 () — 17-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки
Статистика на solofutbol.cl
 Статистика на rsssf.com

1948
Чили
1949 год в Чили